Strzelec wyborowy
 Strzelec wyborowy (film 1995)
 Strzelec wyborowy (film 2005)
 Strzelec wyborowy (film 2021)

Zobacz też 
 Snajper (ujednoznacznienie)